Canal+ International était une chaîne internationale de divertissement général francophone.

Historique 
Canal+ International diffusait le meilleur des antennes du Groupe Canal+, afin de séduire et de captiver les Français mais aussi la communauté francophone à l’étranger. En outre, elle sélectionnait de programmes des chaînes Canal+ (les émissions, les séries, les films produits par Canal+ ou coproduction(s), sport), C8 (émissions), Comédie+ (émissions), Télétoon+ (dessins animés) et Piwi+ (dessins animés), mais aussi des évènements sportifs tels que le Top 14.

Thema a lancé la chaîne cinéma StudioCanal au Canada en octobre 2018. Elle était proposée avec Canal+ International, mais continue sa diffusion après l'arrêt de Canal+.

Anciens programmes 

 Top 14
 Canal Football Club
 L'Info du vrai
 Salut les Terriens !
 Touche pas à mon poste !
 Le Tube
Le Cercle
 Groland le Zapoï
 Catherine et Liliane
 Rencontres de Cinéma
La Case en +
Les Guignols de l'info
La Semaine des Guignols
Clique Dimanche

Anciens Programmes du soir 
La chaîne diffusait du lundi au vendredi à  (dépendant du jour de la semaine), la chaîne diffusait ses propres séries « Création originale », des films, des documentaires ou spectacles.

Et à , la grille TV était consacrée au Late Football Club et à  à Touche pas à mon poste !.

Ancienne diffusion 
La chaîne était accessible par souscription aux États-Unis et au Canada via le câble et le satellite.

Liens externes

Références

Chaîne de télévision en français en France
Chaîne de télévision en français au Canada
Chaîne de télévision internationale
Chaîne ou station de télévision fondée en 2017
Chaîne ou station de télévision disparue en 2020
Chaîne de télévision internationale communautaire linguistique
Chaîne de télévision disparue du groupe Canal+
Chaîne de télévision disparue